mozsár: szemcsés anyagok őrlésére szolgáló háztartási eszköz (edény és őrlőpálca együttese)
 mozsár: rövid csövű löveg